Селиховское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Орловская область
 Селиховское сельское поселение — входит в Знаменский район

Тверская область
 Селиховское сельское поселение — входит в Конаковский район